Сан Исидро дел Кармен има више значења:

 Сан Исидро дел Кармен (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро дел Кармен (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику